Il campionato di Serie B pallacanestro maschile 1966-1967 è stato il 16° organizzato sotto questa definizione e il 2° dall'ultima riforma dei campionati. Era il secondo livello del 45º campionato italiano.

Sono iscritte 23 squadre (la Safog Gorizia è rinunciataria) divise in due gironi, con partite di andata e ritorno. La vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0. Le vincenti dei 2 gironi salgono direttamente in serie A. Le ultime 2 classificate retrocedono in Serie C.

Girone A

Classifica

Risultati

Girone B

Classifica

Risultati

Verdetti
 La Ignis Sud Napoli vince il Titolo Italiano di Serie B

Formazione: Dazzi, Orzali, De Simone, Brancato, Abbate, Angori, Errico, Cepar, Innocenti, Coehn, Fucile, Gavagnin, Maggetti.

Fonti
Il Corriere dello Sport edizione 1966-67
Gazzetta del Mezzogiorno edizione 1966-67

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1966
Pallacanestro nel 1967
1966-1967